

Patronyme 

Tout comme le patronyme Blanchard, le patronyme Blanchart peut être :
 un dérivé de Blanc avec le suffixe -ard (variante : -art), à valeur sans doute péjorative.
 un nom de personne d'origine germanique, formé avec hart : dur, précédé de blank = brillant.

Variantes
 Blanchard, Blanchaert, Blanchart, Blanchar

Diminutif
 Blanchardon

 Dirk Blanchart, chanteur de rock belge ;
 Geert Blanchart, un patineur de vitesse sur piste courte belge ;
 Philippe Blanchart, homme politique belge.